Чемпионат Нидерландов по международным шашкам среди мужчин 1920 года () прошёл в Амстердаме с 29 августа по 3 сентября по круговой системе. Участвовало 10 участников. С 13 очками выиграл Луи Прейс — это его первый национальный титул.

Призёры 
 — Луи Прейс

 — Йохан Вос

 — Й.Й. де Бур, I. Buitenkant, Бен Шпрингер

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Турнирная таблица с фотографиями на сайте  KNDB

1920 год в шашках
Спортивные соревнования в Амстердаме
1920 год в Нидерландах
Август 1920 года
Сентябрь 1920 года